Andy Cole, calciatore Inglese.
 Andrew Cole, arbitro australiano di rugby a 15